Antonio Corradini (1688-1752), sculpteur vénitien ;
 Corrado Corradini (-), poète, homme de lettres et dirigeant de football italien ;
 Deedee Corradini (1944-2015), femme politique américaine ;
 Enrico Corradini (1865-1931), écrivain et homme politique italien ;
 Francisco Corradini (v. 1700-1769), compositeur italien ;
 Giancarlo Corradini (1961- ), footballeur italien ;
 Korri Elio Corradini (1912-1999), peintre italien ;
 Mara Corradini (1880-1964), peintre italienne ;
 Michele Corradini (1996- ), coureur cycliste italien ;
 Pier Marcellino Corradini (1658-1743), cardinal italien.